Вулиця Духновича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Духновича — вулиця в місті Виноградів Закарпатської області.
 Вулиця Духновича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Духновича — вулиця в місті Перечин Закарпатської області.
 Вулиця Духновича — вулиця в місті Свалява Закарпатської області.
 Вулиця Олександра Духновича — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей